Time and a Word () — второй студийный альбом прогрессив-рок-группы Yes, выпущенный лейблом Atlantic Records в июне 1970 года в Великобритании и в ноябре 1970 года в США. В 1994 году альбом был ремастирован, а в 2003 году ремастированное издание выпущено повторно с четырьмя бонус-треками.

Об альбоме 
Это второй и последний альбом Yes, записанный в исходном составе с Питером Бэнксом. Напряжённость в группе возрастала после того, как роль Бэнкса как гитариста стала уменьшаться. Запись альбома была завершена в начале 1970 года. Питер Бэнкс к тому времени уже оставил Yes, после чего к группе присоединился гитарист Стив Хау. С его приходом начал формироваться «классический» состав Yes. Группа продолжала репетировать и летом-осенью 1970 года начала записывать свой следующий диск The Yes Album, ставший более успешным.

Наиболее известной композицией альбома Time and a Word стала завершающая его одноимённая песня, впоследствии много раз исполнявшаяся группой на концертах. Привлекает внимание также оригинальная обработка песни «Everydays» американского певца и композитора Стивена Стиллса. Time and a Word включает также три песни под авторством Джона Андерсона совместно с Дэвидом Фостером. При записи этого альбома использовались струнные и медные секции симфонического оркестра, некоторые критики высказывали упреки в злоупотреблении этими средствами.

Копии альбома в Великобритании и США имели разные варианты обложек. В Великобритании вышла версия с чёрно-белым орнаментом и обнажённой женщиной, но этот вариант посчитался неподходящим в США, отчего в Америке вышла версия обложки с участниками группы, включая и Стива Хау. Несмотря на появление Стива Хау на американской обложке, сам он не принимал участие в записи.

Список композиций

Сторона A 
 No Opportunity Necessary, No Experience Needed (Ричи Хэвенс) — 4:48
 Then (Джон Андерсон) — 5:46
 Everydays (Стивен Стиллс) — 6:08
 Sweet Dreams (Джон Андерсон / Дэвид Фостер) — 3:50

Сторона B 
 The Prophet (Джон Андерсон / Крис Сквайр) — 6:34
 Clear Days (Джон Андерсон) — 2:06
 Astral Traveller (Джон Андерсон) — 5:53
 Time and a Word (Джон Андерсон/Дэвид Фостер) — 4:32

Ремастированные треки 
Time and a Word был ремастирован и выпущен повторно в 2003 году с бонус-треками:
 Dear Father (Джон Андерсон/Крис Сквайр) — 4:14
 No Opportunity Necessary, No Experience Needed (Оригинальный микс) (Ричи Хэвенс) — 4:46
 Sweet Dreams (Оригинальный микс) (Джон Андерсон/Дэвид Фостер) — 4:20
 The Prophet (Сингловая версия) (Джон Андерсон/Крис Сквайр) — 6:33

Участники записи 
 Джон Андерсон — Ведущий вокал, перкуссия
 Питер Бэнкс — Электрогитара, акустическая гитара, вокал
 Крис Сквайр — Бас-гитара, вокал
 Тони Кей — Клавишные инструменты
 Билл Бруфорд — Барабаны, перкуссия

а также:

 Дэвид Фостер — акустическая гитара

Переиздания 
 1989 — Atlantic — CD
 1994 — Atlantic — CD (ремастер)
 2003 — Rhino — CD (ремастер с бонус треками)

Ссылки 

1970
Альбомы Atlantic Records
Альбомы Rhino Records